Würzburger steht für

 Eugen Würzburger (1858, Bayreuth–1938, Leipzig), deutscher Volkswissenschaftler
 Frank Würzburger (* 1968, Bad Homburg ?), deutscher Fußballer
 Gertrude Würzburger (1889–1942), deutsche Lehrerin, Pianistin und Musikpädagogin
 Siegfried Würzburger (1877–1942), deutsch-jüdischer Organist

Siehe auch:
 die Villa Würzburger, Striesen, Dresden

 Würzburg (Begriffsklärung)
 Würtzburg
 Wirzberger
 Würzberg, Michelstadt
 Wirsberg (Begriffsklärung)